Viduka it der Familienname der folgenden Personen:

 Davor Viduka, kroatischer Musiker, Autor, Produzent und Gitarrist 
 Jiena Viduka (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Mark Viduka (* 1975), australischer Fußballspieler